Jerchel – comune della Sassonia-Anhalt (circondario di Stendal)
 Jerchel – frazione del comune di Milower Land nel Brandeburgo
 Jerchel – frazione del comune di Gardelegen nella Sassonia-Anhalt (Altmarkkreis Salzwedel)